Неогублённый (неогу́бленный) гласный заднего ряда нижнего подъёма — гласный звук, используемый в некоторых языках народов мира. В МФА представлен символом ɑ (называемым рукописным a, из-за отсутствия крючка сверху, как у печатного символа a — неогублённого гласного переднего ряда нижнего подъёма), в алфавите X-SAMPA — A.

Не следует путать символ ɑ с символом ɒ, обозначающим огублённый гласный заднего ряда нижнего подъёма, отличающийся лабиализацией.

Свойства 
 Гласный нижнего подъёма, то есть язык должен быть максимально отодвинут от нёба.
 Гласный заднего ряда — язык отодвигается к основанию, не касаясь нижних зубов.
 Неогублённый гласный — губы не принимают округлое положение при произнесении.

Примеры 

Гласные нижнего подъёма
Неогублённые гласные
Гласные заднего ряда